Affection – album di Lisa Stansfield del 1989
 Affection – album di Jody Watley del 1995
 Affection – singolo di Jody Watley del 1995, dall'album omonimo
 Affection – album di Koda Kumi del 2002